Фернан Ле Борн (; 10 марта 1862, Шарлеруа — 15 января 1929, Париж) — французский  и  бельгийского происхождения. Потомок Эме Леборна.

Учился в Парижской консерватории у Жюля Массне, Камиля Сен-Санса и Сезара Франка.

Наиболее известные произведения Ле Борна — оперы «Каталанка» (; 1907), написанная по пьесе каталанского драматурга Анжела Гимеры (лёгшей также в основу «Долины» Эжена д’Альбера) и поставленная в Парижской опере с Луизой Гранжан в главной партии, и «Мударра» (), по поэме Альфреда де Мюссе «Намуна», премьера которой состоялась 18 апреля 1899 г. в Берлине с таким успехом, что композитор был награждён германским орденом; критика отмечала вагнеровское влияние в музыке Ле Борна, не отменяющее её индивидуальности и новизны.

Ле Борну принадлежат также оперы «Дафнис и Хлоя» (1885), «Гедда» (1898, премьера с участием Энрико Карузо в партии Гаральда), «Жирондинцы» (; 1905), «Клеопатра» (1914), «Брюнетка и блондинка» (; 1924), «Борджиа» (1927) и др., балеты «Зеленоглазый идол» (; 1902) и «Бретонские праздники» (; 1903), «Реквием», три симфонии, скрипичный концерт, струнный квартет, фортепианное трио, соната для виолончели и фортепиано и др.

Ле Борн дирижировал музыкой Сен-Санса к фильму «Убийство герцога Гиза» (1908); фортепианное переложение сюиты из музыки к этому фильму было опубликовано Сен-Сансом с посвящением Ле Борну. Выступал также как музыкальный критик, сотрудничал с парижскими газетами Le Monde и Petit Parisien, был парижским музыкальным корреспондентом брюссельской Le Soir.

В некоторых источниках Ле Борну по ошибке приписывают известную Фантазию для флейты и фортепиано на темы оперы Бизе «Кармен», написанную в действительности Франсуа Борном.

Источники

Ссылки 
 

Академические музыканты Франции
Оперные композиторы Франции